Ха́йленд ( — «высокогорье», дословно: «высокоземье», «высокая земля») — английский термин, исторически обозначавший, в первую очередь, северную, горную Шотландию в противоположность южной, равнинной Шотландии (Лоуленду).

Воинственные кланы горной Шотландии, представители которых именовались шотландскими горцами или хайлендерами, долго оказывали сопротивление англичанам, а позднее привлекались к службе в британской армии в специальных, хайлендерских полках, таких, как Горцы Гордона и Чёрная стража.  В ходе шотландского огораживания, которое происходило гораздо позже, чем огораживание в Англии, во второй половине XVIII — первой половине XIX века, Хайленд относительно обезлюдел, а многие его жители перебрались на равнину или эмигрировали в США.

Топоним 
 Хайленд — другое название Шотландского высокогорья.
 Хайленд — самая большая из 32 областей Шотландии.
 Хайленд — город, расположенный в округе Шарп (штат Арканзас, США).
 Хайленд — тауншип в округе Уабаша, Миннесота, США.
 Хайленд (округ, Виргиния).
 Хайленд (округ, Огайо).

Персоналии 
 Хайленд, Дайана (1936—1977) — американская актриса.
 Хайленд, Сара (род. 1990) — американская актриса.
 Хайленд, Халим (род. 1989) — тринидадский футболист, полузащитник клуба «Генк» и сборной Тринидада и Тобаго.

Другое 
 Хайленд — порода коров.
 Хайленд — маяк в штате Массачусетс (США).
 Хайленд — вымышленный город, место действия мультсериала Бивис и Баттхед.

См. также 
 Хайленд-Бич (Флорида).
 Хайленд-Гров (тауншип, Миннесота).
 Хайленд-Парк.
 Хайленд-Сити (Флорида).
 Хайленд фолд — порода кошек.
 Хайленд-страйт — порода кошек.
 Вэст хайленд вайт терьер — порода собак группы терьеров.
 Хайленд-пони — порода лошадей (Шотландский горный пони).
 Хайланд (группа) — немецкая музыкальная группа.
 Highland Park — марка шотландского виски.